Цзинсянь (Хэншуй) (景县) — уезд городского округа Хэншуй провинции Хэбэй (КНР).
 Цзинсянь (Сюаньчэн) (泾县) — уезд городского округа Сюаньчэн провинции Аньхой (КНР).